Селлу́м (, шаллу́м — ), сын Иави́са — 15-й царь Израиля, правивший один месяц в 752 году до н. э. ()

Шаллум убил своего бывшего друга и царя Захарию и захватил власть в стране. Тем не менее престол он не удержал и правил не более чем тринадцать дней. Военачальник Менахем, узнав о смерти Захарии и перевороте в стране, собрал своё войско и пошёл с ним в Самарию. Там он убил Шаллума и принял царскую власть.

Примечания

Литература 
 

Монархи, убитые в VIII веке до н. э.
Цари Израиля
Правители Азии VIII века до н. э.
Северное Израильское царство